«Аш-Шурта» () — назва поліцейських футбольних клубів у ряді арабомовних країнах:
 Аш-Шурта (Багдад) — іракський футбольний клуб.
 Аш-Шурта (Дамаск) — сирійський футбольний клуб.
 Аш-Шурта (Алеппо) — сирійський футбольний клуб.
 Іттіхад Аш-Шурта — єгипетський футбольний клуб.
 Аш-Шурта (Доха) — назва катарського футбольного клубу «Аль-Духаїль» у 1939—2009 роках.